Кубок Чемпіонів Таїланду з футболу 2022  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 серпня 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Таїланду клубом Бурірам Юнайтед та віце-чемпіоном Таїланду клубом Патум Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на futbol24
 Матч на transfermarkt

2022
Таїланд
Серпень 2022
2022 у таїландському спорті